Цоргонь ліга 2013—2014 — 21-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Титул чемпіона здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кошице взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Словаччини 2013—2014
2. З клубу ДАК 1904 наприкінці сезону було знято 6 очок у зв'язку з договірними матчами.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Фортуна Ліга на soccerway 

2013—2014
Словаччина
Словаччина
2013 у словацькому спорті
2014 у словацькому спорті